Obhájcem titulu v soutěži mužské čtyřhry byl desátý nasazený rakousko-německý pár Jürgen Melzer a Philipp Petzschner, který vypadl ve druhém kole s britskou dvojicí Jamie Delgado a Ken Skupski, když nezvládl tiebreakové koncovky obou setů. Melzer s Petzschnerem získali divokou kartu od pořadatelů, protože se zapomněli do turnaje přihlásit.

Bělorusko-kanadský první pár světa Max Mirnyj a Daniel Nestor byl vyřazen v úvodním kole americkou dvojicí Steve Johnson a Jack Sock, která startovala na divokou kartu.

Vítězem se stal druhý nasazený americký pár bratrů Boba a Mika Bryanových, který ve finále oplatil indicko-české dvojici Leander Paes a Radek Štěpánek porážku z Australian Open, když vyhrál ve dvou setech. Oba sourozenci si tak na newyorském grandslamu připsali čtvrtý titul z této soutěže.

Nasazené páry 
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (3. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (finále)
  Marcel Granollers/  Marc López (semifinále)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (1. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (semifinále)
  Jürgen Melzer/  Philipp Petzschner (2. kolo)
  Jonathan Marray /  Frederik Nielsen (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (3. kolo)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (1. kolo)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (3. kolo)
  Alexander Peya/  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Santiago González /  Scott Lipsky ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=15
| RD1-team1= Alexander Peya   Bruno Soares
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Marcel Granollers   Marc López
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Julian Knowle   Filip Polášek
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=5
| RD1-team4= Leander Paes   Radek Štěpánek
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=9
| RD1-team5= Ajsám Kúreší   Jean-Julien Rojer
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=WC
| RD1-team6= Christian Harrison   Ryan Harrison
| RD1-score6-1=2
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Julien Benneteau   Nicolas Mahut
| RD1-score7-1=62
| RD1-score7-2=64
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Bob Bryan   Mike Bryan
| RD1-score8-1=77
| RD1-score8-2=77
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Marcel Granollers   Marc López
| RD2-score1-1=6r
| RD2-score1-2=
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=5
| RD2-team2= Leander Paes   Radek Štěpánek
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=9
| RD2-team3= Ajsám Kúreší   Jean-Julien Rojer
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=4
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Bob Bryan   Mike Bryan
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=5
| RD3-team1= Leander Paes   Radek Štěpánek
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=4
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Bob Bryan   Mike Bryan
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= M Llodra   N Zimonjić
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= N Monroe   D Young
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Benneteau   N Mahut
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Sa Ratiwatana   So Ratiwatana
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= B Reynolds   M Russell
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=67
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= D Novikov   M Redlicki
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=79

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= JS Cabal   R Farah
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= I Dodig   M Melo
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09= S González   S Lipsky
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= R Haase   A Seppi
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Mužská čtyřhra na US Open 2012

US Open 2012